«Брижит Бардо» — судно, принадлежащее обществу по охране природы Sea Shepherd Conservation Society. Используется как судно-перехватчик китобойных судов. Спущено на воду в 1998 году. 29 декабря 2011 года мировые СМИ опубликовали информацию о том что судно получило пробоину во время шторма.

Ссылки 
«Брижит Бардо» с дырочкой в левом борту. 29.12.11 // gazeta.ru

Суда Австралии
Тримараны
Появились в 1998 году в Австралии